Открытый чемпионат Франции по теннису 2019 в женском одиночном разряде
Открытый чемпионат Франции по теннису 2019

Прошлогодняя чемпионка — румынка Симона Халеп защищала титул.

Победительница турнира 
Победителем турнира стала Эшли Барти.

Посев 

  Наоми Осака (третий круг)
  Каролина Плишкова
  Симона Халеп
  Кики Бертенс
  Анжелика Кербер
  Петра Квитова
  Слоан Стивенс
  Эшли Барти (титул)
  Элина Свитолина
  Серена Уильямс (третий круг)
  Арина Соболенко
  Анастасия Севастова
  Каролина Возняцки
  Мэдисон Киз
  Белинда Бенчич
  Ван Цян

<ol start=17>
  Анетт Контавейт
  Юлия Гёргес
  Гарбинье Мугуруса
  Элизе Мертенс
  Дарья Касаткина
  Бьянка Андрееску
  Донна Векич
  Каролин Гарсия
  Се Шувэй
  Йоханна Конта
  Леся Цуренко
  Карла Суарес Наварро
  Мария Саккари
  Михаэла Бузарнеску
  Петра Мартич
  Александра Соснович

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Одри Альби
  Лорен Дэвис
  Присцилла Хон
  Селена Янециевич
  Хлоэ Паке
  Диана Парри
  Джессика Понше
  Хармони Тан

Защищённый рейтинг (PR) 

  Шелби Роджерс (PR 81)
  Анна Татишвили (PR 107)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Бернарда Пера
  Кристина Кучова
  Куруми Нара
  Алёна Большова-Задойнов
  Варвара Лепченко
  Джулия Гатто-Монтиконе
  Антония Лоттнер
  Софья Жук
  Анна Блинкова
  Людмила Самсонова
  Ясмине Паолини
  Елена Рыбакина

Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации 

  Тимея Бабош
  Мария Боузкова
  Кайя Йуван

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 8 

Победитель группы —  Алёна Большова-Задойнов

Пятая группа 

Победитель группы —  Варвара Лепченко

Шестая группа 

Победитель группы —  Джулия Гатто-Монтиконе

Седьмая группа 

Победитель группы —  Антония Лоттнер

Восьмая группа 

Победитель группы —  Софья Жук

Девятая группа 

Победитель группы —  Анна Блинкова

Десятая группа 

Победитель группы —  Людмила Самсонова

Одиннадцатая группа 

Победитель группы —  Ясмине Паолини

Двенадцатая группа 

Победитель группы —  Елена Рыбакина

Ссылки 
  Main Draw

Открытый чемпионат Франции по теннису 2019